Села:
 Комишанка — Сумська область, Недригайлівський район
 Комишанка — Херсонська область, Каховський район